Байта может означать:

Китай 
 Байта (Ляоян) — район городского подчинения городского округа Ляоян, Ляонин, КНР.
 Байта (аэропорт) — международный аэропорт в Хух-Хото, Внутренняя Монголия, КНР.

Россия 
 Байта — устаревшее название Виереки, реки в Республике Карелии.